Jméno a příjmení Josef Prošek má více nositelů:

 Josef Prošek (fotograf) (1923–1992) – český umělecký fotograf 
 Josef Prošek (politik) (1865–1937) – československý politik, meziválečný senátor za agrárníky